Фордизм — возникшая в США в начале XX века система организации поточно-массового производства, основанная на использовании конвейера.

История названия 
Название происходит от имени Генри Форда и связано с его деятельностью. В политическую науку термин ввел итальянский марксист Антонио Грамши. К концу XX века в экономически-развитых странах начал сменяться постфордизмом.

Термин «Фордизм» стал использоваться в начале XX-го века для описания практик, применяемых на автомобильных заводах Генри Форда. Основой фордизма является стандартизация, типизация и конвейеризация процессов производства, что позволяет повышать производительность труда через его интенсификацию.

Основные черты 
Фордистская система производства имеет 4 отличительных ключевых элемента:
 Разделение труда — процессы разбиты на небольшие операции, что позволяет массово использовать низкоквалифицированный персонал. Высококвалифицированные кадры заняты управлением, разработками и совершенствованием процесса;
 Высокая стандартизация узлов, агрегатов и запчастей, что позволяет производить их большими партиями, снижая удельные издержки;
 Организация производства не вокруг станков с определёнными свойствами, а размещение станков в необходимом для производства порядке;
 Лента конвейера связывает различные стадии процесса.

Цель 
Вся система нацелена на удешевление производимого продукта (автомобиля).

Литература

Ссылки 
 Карл-Хайнц Рот и другие Возвращение пролетариата

Экономические учения, направления и школы
Генри Форд